Stockstadt am Main, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Stockstadt am Rhein, een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen